Giller peut faire référence à :

Patronyme 
 Chip Giller, journaliste et écologiste américain
 Walter Giller (1927-2011), acteur allemand

Autre 
 Prix Giller, prix littéraire remis annuellement au Canada.